Акрі — штат Бразилії, розташований у Північному регіоні.
 Акрі — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца.
 Акрі — зупинний пункт Павелецького напрямку Московської залізниці